Леони́д Григо́рьевич Ио́нин (род. ) — советский и российский социолог, политолог, философ, известен как специалист в области истории социологии, социологии культуры, социологии политики. Доктор философских наук (1982), профессор (1990).

Биография 
Сын Героя Советского Союза Григория Петровича Ионина.

В 1970 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1970—1975 годах обучался в аспирантуре Института социологических исследований АН СССР.

В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Концепции "понимания" в американской социологии : критика мировоззренческих оснований».

В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Становление и развитие антипозитивистской ориентации в буржуазной социологии XIX—XX вв.» (специальность 09.00.03 — история философии).

В 1990 году присвоено учёное звание профессора.

Профессор кафедры экономической методологии и истории НИУ ВШЭ и декан Школы российских исследований НИУ ВШЭ.

Научная деятельность 
С 1973 по 1988 работает в Институте социологии АН СССР в качестве младшего, затем старшего научного сотрудника.
В 1988—1989 является заместителем директора, и. о. директора НИИ культуры Минкультуры СССР и АН СССР.
С 1989 работает в Институте социологии главным научным сотрудником, руководителем секции «Социодинамика культуры и ценности российского общества».
С 1998 — декан факультета прикладной политологии Государственного университета — Высшей школы экономики.
Является руководителем магистерской программы «Международные отношения в евро-атлантическом и евро-азиатском сообществах».

Леонид Ионин начинал как историк социологии, сосредоточившись на исследовании антипозитивистских концепций социологии (социальная феноменология, символический интеракционизм, этнометодология) и социологической классики (В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Вебер, Ф. Тённис). В сотрудничестве с И. С. Коном, Г. В. Осиповым, Ю. Н. Давыдовым и др. он предпринял первое в отечественной науке систематическое исследование концепций зарубежной социологии XX века, перевёл на русский язык ряд важных классических и новейших работ философии и социологии Запада. В условиях господства функционализма в теории и позитивизма в эмпирическом исследовании привнёс в отечественную социологию новые социологические направления и новые фигуры из западной социологии. Это касается так называемой понимающей социологии, социальной феноменологии и таких фигур, как А. Шюц, Г. Гарфинкель и др. С конца 1980-х в центре интересов Л. Г. Ионина — темы культурологии, философии и социологии культуры. Л. Г. Ионин истолковывает культуру не как эпифеномен социальной жизни, а как глубинную матрицу возникновения и воспроизводства социальных форм и отношений, подлинный движитель социального изменения и развития.

Учебные курсы 
 Общая социология
 Социологическая теория
 Социология культуры
 Социология и психология денег
 Весь Макс Вебер

Исследовательские проекты 
Издание Макса Вебера на русском языке

Библиография

Научные труды 

 Апдейт консерватизма. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. — 304 с. — ISBN 978-5-7598-0762-9
 Драма жизни Макса Вебера. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-85006-408-2
 История буржуазной социологии XIX — начала XX века / Авт. П. П. Гайденко и др; Ред. И. С. Кон. — М.: Наука, 2003.
 История буржуазной социологии первой половины XX века / Авт. Голосенко Игорь Анатольевич и др; Ред. Л. Г. Ионин и др. — М.: Наука, 2003.
 История теоретической социологии. XX век. Стабилизационное сознание и социологическая теория в век кризиса: Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. / Рук. коллектива авторов Ю. Н.  Давыдов; Авт. Р. Н. Абрамов и др. — М.: Гаудеамус, 2010.
 История теоретической социологии. Начало XX века. Первый общетеоретический кризис социологии: Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. / Рук. коллектива авторов Ю. Н. Давыдов; Авт. Р. Н. Абрамов и др. — М.: Гаудеамус, 2010.
 История теоретической социологии. Предыстория социологии: Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. / Рук. коллектива авторов Ю. Н. Давыдов; Авт. Р. Н. Абрамов и др. — М.: Гаудеамус: Академический проект, 2010.
 История теоретической социологии. Социология XIX века. От появления новой науки до предвестников её первого кризиса: Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. / Рук. коллектива авторов Ю. Н. Давыдов; Авт. Р. Н. Абрамов и др. — М.: Гаудеамус, 2010.
 История теоретической социологии. Социология второй половины XX — начала XXI века: Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. / Рук. коллектива авторов Ю. Н. Давыдов; Авт. Р. Н. Абрамов и др. — М.: Гаудеамус, 2010.
 Критика современной буржуазной теоретической социологии / А. П. Ковалёв, С. М. Митина, Э. А. Орлова и др.; Ред. Г. В. Осипов. — М.: Наука, 2003.
 Логика и история повседневности. Глава 2 // Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. — М.: Логос, 2000. — С. 57-122.
 Русский апокалипсис. Фантастический репортаж из 2000 года. — М.: Арго-медиа, 1999. — 224 с. ISBN 5-901219-01-5 / ISBN 5901219015
 Основания социокультурного анализа: Учебное пособие. — М.: Изд-во РГГУ, 1995.
 Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Логос, 2000.

Статьи 

 Ионин Л. Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // Социологические исследования. — 1995. — № 4. — С. 3-14
 Ионин Л. Г. Консервативная геополитика и прогрессивная глобалистика // Социологические исследования. 1998. № 10. С. 34-43
 Ионин Л. Г. Культура и социальная структура // Социологические исследования. — 1996. — № 3. — С. 31-42
 Ионин Л. Г. Культура и социальная структура // Социологические исследования. — 1996. — № 2. — С. 3-12
 Ионин Л. Г. Культура на переломе // Социологические исследования. — 1995. — № 2. — С. 41-48
 Ионин Л. Г. Программа к выборам директора Института социологии РАН // Социологические исследования. — 1995. — № 3. — С. 28-35
 Ионин Л. Г. Социология как non-fiction. О развитии этнометодологии // Социологический журнал. — 2006. — № 1-2. — С. 74-90
 Ионин Л. Г. Томская инициатива (предисловие) // Мир России. — 2002. — Т. 11. — № 1. — С. 114—115
 Ионин Л. Г. Укрощённая эротика // Человек. — 1992. — № 3.

Примечания

Ссылки 
 О Вышке → Преподаватели и сотрудники → Ионин Леонид Григорьевич
 Федеральный образовательный портал: Ионин Леонид Григорьевич
 Страница Л. Г. Ионина на сайте МГУ
 Культурное понимание.

Социологи по алфавиту
Социологи СССР
Философы СССР
Социологи России
Политологи России
Философы России
Исследователи идентичности
Ординарные профессора ВШЭ
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Института социологии РАН
Сотрудники Российского института культурологии
Социологи культуры